Jahrhundertstein steht für:
 einen der Jahrhundertsteine (Breslau)
 Jahrhundertstein (Radeburg)